Léopold Weiss est le nom de naissance de Lipót Fejér (1880-1959), mathématicien hongrois
 Léopold Weiss est le nom de naissance de Muhammad Asad (1900-1992), juif converti à l'islam, diplomate et écrivain